Walram III van Meulan, burggraaf en graaf van Meulan (1005-1069)
 Walram Paganus, hertog van Limburg en Neder-Lotharingen (1118/1128-1139
 Walram III van Limburg, hertog van Limburg (1221-1226)
 Walram III van Nassau, graaf van Nassau (1298-1322)
 Walram III van Luxemburg-Ligny, graaf van Saint-Pol en Ligny (1371-1415)